

Cinema 
You Never Know – film del 1922 diretto da Robert Ensminger

Musica 
You Never Know – brano musicale di Ringo Starr del 1976
You Never Know – singolo dei Beartooth del 2018
You Never Know – brano musicale delle Blackpink del 2020